Indonesië
 Sungai Selan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton
 Sungai Selan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton